Olympic Oval is de schaatsbaan van Calgary in Canada. Deze indoorijsbaan is destijds aangelegd voor de Olympische Winterspelen van 1988. Op deze baan werd de Nederlandse schaatsster Yvonne van Gennip in dat jaar Koningin van de Spelen met drie gouden medailles.

Achtergrond 
Doordat de baan op grote hoogte ligt en overdekt is, was het sinds de opening in 1987 de snelste ijsbaan ter wereld. Op 4 december 1987 schaatste de Noor Geir Karlstad het eerste wereldrecord op de ijsbaan van Calgary, op de 5000 meter klokte hij de tijd van 6.43,59. Het was het eerste van een stortvloed aan wereldrecords: anno maart 2018 staat de teller op bijna 300. Na de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City is de ijsbaan aldaar (Utah Olympic Oval) een geduchte concurrent als het om wereldrecords gaat. Kijkend naar de baanrecords is de Olympic Oval de nummer 2 op de lijst van snelste ijsbanen ter wereld.

In maart worden jaarlijks de Olympic Oval Finals gehouden, een serie recordwedstrijden waar veel schaatsers heen gaan om hun persoonlijke toptijden te verbeteren of de limiettijden voor de internationale wedstrijden te halen. Soms worden tijdens de Oval Finals ook wereldrecords op incourante afstanden of voor junioren verbeterd.

De straal van de binnenbaan is 26 meter, die van de buitenbaan 30 meter. De inrijbaan heeft een breedte van 5 meter.

Grote wedstrijden 
Internationale kampioenschappen

Continentale kampioenschappen

 Wereldbekerwedstrijden

 Nationale kampioenschappen

Baanrecords

Wereldrecords 

* → gereden met de klapschaats

Externe link 
  Olympic Oval Calgary speedskatingnews.info

Calgary
Bouwwerk in Alberta
Hooglandbaan
Accommodatie tijdens de Olympische Winterspelen 1988
Sport in Calgary